Kindheit steht für
Kindheit, Lebenszeitraum 
Kindheit (1987) DEFA-Spielfilm von Siegfried Kühn 
 Kindheit (Nathalie Sarraute) Autobiografie von Nathalie Sarraute (1983)

Kindheit ist Titelbestandteil von
Kindheit, Knabenjahre, Jünglingsjahre, Trilogie 
Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu 
Laurel und Hardy: Glückliche Kindheit 
This is England - Ende einer Kindheit
 Die letzten Jahre der Kindheit
 Iwans Kindheit, Spielfilm von Andrei Tarkowski 
Berliner Kindheit um neunzehnhundert, Walter Benjamin

Siehe auch:
 Minderjährigkeit 
Childhood